Rezzonico steht für:

 Rezzonico (San Siro), Ort am Comer See in der Gemeinde San Siro

Rezzonico ist der Familienname folgender Personen:

 Giovanni Battista Rezzonico (1740–1783), italienischer Kardinal der römisch-katholischen Kirche
 Werner Rezzonico (* 1940), Schweizer Radsportler

Siehe auch:
 Ca’ Rezzonico (Palast in Venedig)